Delson es un nombre propio común en portugués. También puede hacer referencia a:

 Delson, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Delson, estación de tren de la ciudad de Delson.
 Brad Delson (1977 - ), guitarrista estadounidense de la banda Linkin Park.
 Rudolph Delson (1975 - ), novelista estadounidense.